Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Region Stawropol.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und städtischen Siedlungen der Region, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen für den , ihre Wappen und geographischen Koordinaten. In der Oblast gibt es 19 Städte und sieben Siedlungen städtischen Typs.

Quellen 

!Stadte
Stawropol